Mads Hansen (ur. 1978) – norweski hokeista
 Mads Hansen (ur. 2000) – duński żużlowiec